Північної Македонії з футболу 2021—2022 — 30-ий сезон вищого дивізіону Північної Македонії з футболу. Чемпіоном вперше став клуб Шкупі.

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати матчів

1–22 тури

23–33 тури

Плей-оф 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|22 травня 2022

|}

Посилання 
 Сайт Macedonian Football  
 Офіційний сайт Федерації футболу Македонії 
 Перша Ліга Північної Македонії на soccerway 

Чемпіонат Північної Македонії з футболу
Македонія
Македонія
2021 у спорті Північної Македонії
2022 у спорті Північної Македонії